Dingli est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Dingli, une localité de l'île de Malte.

Patronyme 
Dingli est un patronyme –présent surtout aux Philippines et à Malte– notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1817–1900), juge maltais () ; 
 Laurent Dingli, historien et romancier français ; 
  (née en 1952), philosophe maltaise ; 
 Tumas Dingli (1591–1666), architecte maltais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme maltais